Plum Brandy Blues este al doilea album înregistrat de formația Nightlosers, lansat în 1997.

Lista pieselor

Albume din 1997
Nightlosers